

Pessoas
Alexander James McLean
David McLean
Don McLean
Michelle McLean
Ruari McLean
William Mclean

Localidades
McLean (Illinois)
McLean (Nebraska)
McLean (Texas)
McLean (Virgínia)
Condado de McLean

Desambiguações de sobrenomes